Zoologia:
 El gènere Parma de peixos pomacèntrids.
 El ualabi de Parma és una espècie de ualabi, un animal originari d'Austràlia.
 Geografia:
 Itàlia:
 La ciutat de Parma, a l'Emília-Romanya.
 La província de Parma, on es troba aquesta ciutat.
 El Ducat de Parma, un estat de la península italiana independent fins a 1959, quan participà en la unificació italiana.
 Estats Units d'Amèrica:
 Ohio: 
 La població de Parma, considerada un suburbi de Cleveland.
 La població de Parma Heights, adjacent a l'anterior.
 Idaho: La població de Parma (Idaho).
 Estat de Nova York: La població de Parma (Nova York).
 Michigan: Parma Township.
 Literatura: La novel·la La cartoixa de Parma de Stendhal.
 Gastronomia: El formatge de Parma o Parmesà és un formatge dur d'Itàlia.
 Esports: El club de futbol italià Parma Calcio 1913.
 Escriptura: Parma és una de les lletres de l'alfabet Tengwar inventat per JRR Tolkien.

Vegeu també 
 :Categoria:Ducs de Parma
 :Categoria:Prínceps de Parma
 :Categoria:Prínceps de Borbó-Parma